Великобудищанский сельский совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Великие Будища.

История 
 1917 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Великие Будища

Примечания